Verdens Bedste Nyheder er en dansk netavis der udgives af foreningen Verdens Bedste Nyheder.
Netavisen har inspiration fra konstruktiv journalistik og udgiver sædvanligvis positive nyheder.

Mediet arbejder sammen med andre danske nyhedsmedier så nyheder fra Verdens Bedste Nyheder kan findes i medier fra Jysk Fynske Medier, Nordjyske Medier og Sjællandske Medier.

Referencer 

Netaviser fra Danmark